La route nationale 203 peut désigner :
 Route nationale 203 en Belgique
 Route nationale 203a en Belgique
 Route nationale 203 en France métropolitaine

Voir aussi